Янков — болгарская фамилия; имеет женскую форму Янкова. Может также быть топонимом. 

Отдельные носители фамилии относятся к русскому дворянскому роду Янковых.

Известные носители 
 Янков, Александр (1924—2019) — болгарский юрист.
 Янков, Андрей Сергеевич (род. 1986) — казахстанский профессиональный хоккеист.
 Янков, Вадим Анатольевич (род. 1935) — российский математик и философ, участник диссидентского движения.
 Янков, Венцеслав (1926—2022) — французский пианист.
 Янков, Данила — родоначальник дворянского рода Янковых.
 Янков, Доминик (род. 2000) — болгарский футболист.
 Янков, Златко (род. 1966) — болгарский футболист и тренер.
 Янков, Иван (род. 1957) — болгарский борец вольного стиля.
 Янков, Йордан (1936—2011) — болгарский поэт.
 Янков, Николай Павлович (1918—1953) — Герой Советского Союза.
 Янков, Петко (род. 1977) — болгарский легкоатлет.
 Янков, Пламен (род. 1954) — болгарский боксёр.
 Янков, Радослав (род. 1990) — болгарский сноубордист.
 Янков, Ристо (род. 1998) — македонский футболист.
 Янков, Чавдар (род. 1984) — болгарский футболист.

Топоним 
 Янков — муниципалитет в районе Бенешов Среднечешского края Чехии.
 Янков — муниципалитет в районе Ческе-Будеёвице Южночешского края Чехии.
 Янков — муниципалитет в районе Пельгржимов края Высочина Чехии.
 Янков — до 1946 года название села Ивановка в Винницком районе Винницкой области Украины.
 Янков Лог — посёлок в Кистеневском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области Белоруссии.
 Янков-Мост — населённый пункт в Сербии, в Воеводине, Средне-Банатском округе, общине Зренянин.

См. также 
 Янковский